De vierde etappe van de Ronde van Italië 2012 werd verreden op 9 mei rond de stad Verona. Het was een ploegentijdrit over een afstand van 33,2 km. Het was de eerste rit van deze editie die zich op Italiaans grondgebied afspeelde.

Rituitslag

Klassementen 

Etappe 04
Sport in Verona